Kaynaşlı (district), een Turks district in de provincie Düzce
 Kaynaşlı (stad), de hoofdplaats van het Turkse district Kaynaşlı